Биттер:

 Биттер — группа алкогольных напитков, в которую входят горькие настойки и некоторые виды вермутов и ликеров.
 Биттер (пиво) — пиво, английский горький эль, сорт светлого эля.
 Биттер, Йоханнес (род. 1982) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб ГК 1898 Штутгарт.
 
 Биттер, Фридрих Август Георг (1873—1927) — немецкий ботаник, лихенолог и птеридолог.
 Биттер, Фрэнсис (1902—1967) — американский физик.

См. также 
 Биттнер